Ženská dvouhra Istanbul Cupu 2021 probíhala ve druhé polovině dubna 2021. Do singlové soutěže istanbulského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla Rumunka Patricia Maria Țigová, která do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala šedesátá sedmá hráčka žebříčku Sorana Cîrsteaová z Rumunska, jež ve finále za 100 minut zdolala turnajovou jedničku a světovou sedmnáctku Elise Mertensovou po dvousetovém průběhu 6–1 a 7–6. Od ledna 2021 potřetí přehrála členku Top 20. Během celého turnaje neztratila žádnou sadu. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour. Po třinácti letech tak navázala na triumf z Tashkent Open 2008, kde zvítězila jako osmnáctiletá.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastná poražená 
  Barbara Haasová

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Istanbul Cup
WTA Tour 2021
Tenis v Turecku v roce 2021